Drinkwater heißen folgende geographischen Objekte:
 Drinkwater (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Drinkwater, , ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Drinkwater (* 1948), britische Schauspielerin und Autorin
 Danny Drinkwater (* 1990), englischer Fußballspieler
 John Drinkwater (1882–1937), englischer Schriftsteller
 John F. Drinkwater (* 1947), britischer Historiker
 Ros Drinkwater (* 1944), britische Schauspielerin, Tänzerin und Fotojournalistin

Siehe auch:
 Drinkwater Pond